

Sciences et techniques

Biologie 
 Kalina (dont Kalinka est un diminutif) est le nom d'une plante à petites fleurs blanches qui pousse en Sibérie, probablement proche de Viburnum opulus 'Roseum (famille des Adoxacées).

 Culture et société 
 Entreprises et produits 
  est une entreprise russe de parfums, cosmétiques et soins, basée à Iekaterinbourg.
 La Kalina est une voiture de la marque Lada.

 Sciences humaines et sociales 
 Anthropologie et linguistique 
 Les Kali'nas sont une ethnie amérindienne de la côte caraïbe, et notamment de Guyane.
 le kali'na, la langue des Kali'nas, est l'une des langues caribes.

 Anthroponyme 
 Prénom Kalina' est un prénom féminin commun en Bulgarie, en Pologne et Russie, notamment porté par :
 la princesse Kalina de Bulgarie (1972-), fille de l'ex-roi Siméon II.

Patronyme 

 Alexandre Kalina, un ingénieur russe, surtout connu comme l'inventeur du  (apparenté au cycle de Rankine) ;
 Robert Kalina (1955-), un graphiste autrichien, créateur des billets de banque de l'euro ;
 Yuliya Kalina (1988-), une haltérophile ukrainienne.

Toponyme

Bulgarie 
 Kalina, un village de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Kalina, un village de l'obchtina de Bregovo, situé dans l'oblast de Vidin ;

Inde 
 , un village des environs de Bombay (État du Maharashtra) ;

Pologne 
 Kalina, un village de la powiat de Gniezno, dans la voïvodie de Grande-Pologne ; 
 Kalina, un village de la powiat de Konin, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kalina, un village de la voïvodie de Mazovie ;
 Kalina, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Kalina, un village de la voïvodie de Silésie ;
 Kalina, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie ;

République démocratique du Congo 
 Kalina, un quartier de l'ancienne commune de Léopoldville (aujourd'hui la commune de Gombe à Kinshasa).

Notes et références